Кази́нка:
Населённые пункты:
 Казинка — крупное село в Грязинском районе Липецкой области
 Казинка — район Липецка (до 2006 года — посёлок городского типа)
 Казинка — село в Тербунском районе Липецкой области
 Казинка — деревня в Елецком районе Липецкой области
 Казинка — деревня в Задонском районе Липецкой области
Другое:
Казинка — станция в Липецке